Planaltense – abitanti di Novo Planalto
Planaltense – abitanti di Planalto (Bahia)
Planaltense – abitanti di Planalto (Paraná)
Planaltense – abitanti di Planalto (Rio Grande do Sul)
Planaltense – abitanti di Planalto (San Paolo)